Сухор може бити :

Хрватска:

 Сухор (Делнице), насељено место града Делница, Приморско-горанска жупанија

Словенија:

 Сухор (Костел), насељено место у општини Костел, регија Југоисточна Словенија
 Сухор (Ново Место), насељено место у општини Ново Место, регија Југоисточна Словенија
 Сухор при Долењских Топлицах, насељено место у општини Долењске Топлице, регија Југоисточна Словенија